Maison de verre est le nom ou le surnom donné à différentes réalisations architecturales :

 la maison de verre de Budapest, construite dans les années 1920 par l'architecte Lajos Kozma, et lieu de protection de Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale ;
 la maison de verre de l'architecte Pierre Chareau, construite entre 1928 et 1931 à Paris en France ;
 la maison de verre de l'architecte Paul-Amaury Michel, construite en 1935-1936 à Uccle, dans la banlieue de Bruxelles en Belgique ;
 la maison de verre (Glass House) de l'architecte Philip Johnson, construite en 1949 à New Canaan dans le Connecticut ;
 la Farnsworth House, surnommée parfois la « maison de verre », de l'architecte Ludwig Mies van der Rohe, construite en 1951 à Plano dans l'Illinois ;
 l'institut Pietro Maria Bardi, plus connu sous le nom « maison de verre » (casa de vidro), construit par Lina Bo Bardi en 1951 à São Paulo ;
 les maisons de verre et d'acier réalisées par l'architecte Pierre Koenig en Californie ;
 la « maison de verre » est le surnom de la Fédération belge de football, l'URBSFA.